Zneužití nebo zneužívání je špatné nebo nesprávné zacházení s člověkem, zvířetem, systémem, pravomocí nebo objektem. Mezi zneužití patří:

Zneužití systému
Zneužití práva
Zneužití moci
Politické zneužívání psychiatrie v SSSR
Zneužití nultého dne
Zpronevěra

Mezilidské vztahy
Fyzické pohlavní zneužívání
Psychické citové zneužívání
Zneužívání návykových látek

Související články 
Násilí

Zneužívání